Der PartyPoker.com World Grand Prix 2011 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 9. Oktober 2011 zum 14. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum elften Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war James Wade. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum insgesamt zehnten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 11 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 350.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2011 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der PDPA Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 2 bestplatzierten Spieler der PDPA Players Championships Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens sechs Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld
  Wes Newton
  Mark Webster
  Paul Nicholson
  Terry Jenkins
  Andy Hamilton
  Mervyn King
  Mark Walsh
  Colin Lloyd
  Wayne Jones
  Ronnie Baxter

Top 14 Players Championship Order of Merit
  John Part
  Vincent van der Voort
  Justin Pipe
  Jamie Caven
  Andy Smith
  Peter Wright
  Dave Chisnall
  Kevin Painter
  Denis Ovens
  Richie Burnett
  Alan Tabern
  Steve Brown
  Mark Hylton
  John Henderson

Top 2 Irland / Nordirland
  Brendan Dolan
  William O’Connor

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Sport1+ zeigte das Turnier vollständig. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2011
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in Dublin